Il doppio del torneo di tennis Garmisch Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mike Bauer e Alexander Mronz che hanno battuto in finale Filip Dewulf e Tom Vanhoudt 7-6, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Sander Groen /  Paul Wekesa (primo turno)
 Mike Bauer /  Alexander Mronz (Campioni)

 Filip Dewulf /  Tom Vanhoudt (finale)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Garmisch Challenger 1993